Anna Cacopardo, meglio nota con lo pseudonimo Cara – cantautrice italiana
Domenico Cacopardo – magistrato, scrittore e conduttore radiofonico italiano
Rosario Cacopardo – politico italiano